Jingning ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Autonomen Kreis Jingning der She (景宁畲族自治县 Jǐngníng Shēzú Zìzhìxiàn) der bezirksfreien Stadt Lishui in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Jingning (Lishui);
 den Kreis Jingning (静宁县 Jìngníng Xiàn) der bezirksfreien Stadt Pingliang in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Jingning (Pingliang).